Комітет підприємців Львівщини  (КПЛ) — обласна громадська організація, створена для захисту прав підприємців.

Загальна інформація 
Комітет Підприємців Львівщини (надалі - КПЛ) є обласною громадською організацією, створеною для захисту прав підприємців. 

Діяльність КПЛ спрямована на формування чітких та справедливих правил відносин між владними органами та бізнесом, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, а також забезпечення оперативного й ефективного судового захисту прав підприємців. 

КПЛ створено 12 лютого 2005 року з метою об’єднання підприємців Львівщини та України для захисту їхніх законних прав та інтересів, утвердження в Україні принципів вільної ринкової економіки, демократії, верховенства права, становлення підприємництва як провідної сили сталого розвитку суспільства. 

Сьогодні до складу КПЛ входить 28 підприємців. 

КПЛ є відкритим для вступу та співпраці українських та іноземних громадян, які поділяють мету створення, ідеї та статутні завдання організації. Також КПЛ співпрацює з українськими й іноземними державними органами.

Діяльність 

Серед найгучніших проектів та досягнень КПЛ:

 Запровадження електронної системи здачі податкової звітності на прикладі КПЛ;
 Ініціювали та відкрили Громадську приймальню для підприємців при ЛОДА;
 Реалізували ідею організації Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при голові  ЛОДА;
 Проведення засідань Громадської ради при Львівській митниці;
 Вирішення питання оренди землі у Львові черезприйняття ухвали;
 Організація та проведення засідань Громадської ради при Міндоходів у Львівській області;
 Активні учасники та організатори  Євромайдану у Львові та Києві;
 Організація та підтримка роботи Центру від правкина Київ під час Революції Гідності;
 Ініціатори Податкового бойкоту «режиму Януковича»;
 Співініціатори та організатори створення Всеукраїнської асоціації бізнесу.

Склад КПЛ

Контакти 

Львів , вул.Винниченка 6. офіс 10 (4-й пов)

За традицією КПЛ щороку обирає нового голову

Головування у Комітеті підприємців Львівщини:

 2005-2006рр. - Тарас Сосновський 
 2006-2007рр. - Ярослав Рущишмн 
 2007-2008рр. - Юрій Сендецький 
 2008-2009рр. - Микола Ореньчук 
 2009 -2011рр - Ярослав Рущишмн.  
 2011-2012рр. - Ігор Маркуц 
 2012 - 2013рр. - Ярослав Кохалевич  
 2013-2014рр. - Ірина Яремко 
 2014-2015рр.  - Роман Зафійовський 
 2015 — 2016 року — Андрій Гринчук 
 2016 — 2018 рр. - Андрій Дячишин
 2018 - Роман Гойняк
2020 - Андрій Дячишин

Примітки

Посилання 
 Сайт комітету 

Громадські організації
Організації Львівської області